Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Joakim Nyström 7-6, 6-4, 0-6, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (Campione)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Henrik Sundström (semifinali)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Juan Aguilera (primo turno)
 Joakim Nyström (finale)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 José Higueras (primo turno)

 Francesco Cancellotti (secondo turno)
 Libor Pimek (secondo turno)
 Víctor Pecci (terzo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Blaine Willenborg (primo turno)
 Thierry Tulasne (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1984